Lenglingen steht für:

 Lenglingen (Göppingen), Stadtbezirk von Göppingen im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg
 Lenglingen (See), See in Norwegen